Лажиш-ду-Пику () — населённый пункт и муниципалитет в Португалии, входит в округ Азорские острова. Расположен на острове Пику. Население составляет 5041 человек на 2001 год. Занимает площадь 154,35 км².

Покровителем города считается Дева Мария ().
Праздник города — 29 июня.

История 
Город основан в 1501 году.

Демография

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Кальета-де-Нешкин
 Лажеш-ду-Пику
 Пьедаде
 Рибейраш
 Рибейринья
 Сан-Жуан

Города округа Азорские острова
Муниципалитеты автономного региона Азорские острова